Bartniki ist der Name von Dörfern in Polen:
 Bartniki (Brodnica), Dorf der Gmina Brodnica in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Bartniki (Kiwity), Dorf der Gmina Kiwity in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Bartniki (Lipsk), Dorf der Gmina Lipsk in der Woiwodschaft Podlachien
 Bartniki (Milicz), Dorf der Gmina Milicz in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Bartniki (Przasnysz), Dorf der Gmina Przasnysz im Powiat Przasnyski der Woiwodschaft Masowien
 Bartniki (Puszcza Mariańska), Dorf der Gmina Puszcza Mariańska im Powiat Żyrardowski der Woiwodschaft Masowien

Siehe auch:
 Bartnicki